Erbs steht für:

 Erbs (Wappengemeinschaft) (Herb Erbs), Wappengemeinschaft des polnischen Adels, siehe Liste der polnischen Wappengemeinschaften
 Ziegelei Erbs, technisches Denkmal in der Stadt Pegau, Landkreis Leipzig, Sachsen

Erbs ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Erbs, deutscher Jurist, Landgerichtsdirektor und Mitautor von Max Kohlhaas 
 Karl Josef Erbs (1885–1970), deutscher Architekt, Baubeamter und Hochschullehrer
 Sabine Erbs, Geburtsname von Sabine Fahrenwald (* 1964), deutsche Handballspielerin
 Timo Erbs (* 1968), deutscher American-Football-Spieler

ERBS steht für:

 Earth Radiation Budget Satellite, Erdbeobachtungssatellit der NASA
 Erregungsrückbildungsstörung